Кремлёвская — название ряда объектов:

Географические объекты 
 Кремлёвская — станция Казанского метрополитена
 
 Кремлёвская площадь — площадь в Вологде
 Кремлёвская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР

Прочее 
 Кремлёвская АЗС на Волхонке
 Кремлёвская транспортная дамба

См. также